Gordon Thomas (auteur) (1933-2017), Welsh journalist en auteur
Gordon Thomas (wielrenner) (1921-2013), Brits wielrenner

Zie ook 
 Thomas (doorverwijspagina)